EFG puede referirse a:
 EFG, en España, Equivalente Farmacéutico Genérico, medicamento genérico.
 EFG Eurobank Ergasias, tercer mayor banco de Grecia.
 EF-G, Factor de Elongación G (del inglés Elongation Factor G, históricamente conocido también como translocase), un factor de elongación procariótico.